Filemone e Bauci sono due personaggi della mitologia greca, citati ne Le metamorfosi di Ovidio
 Filemone e Bauci – opera di Christoph Willibald Gluck il cui libretto s'ispira alla vicenda dei personaggi mitologici
 Bauci è anche un asteroide della fascia principale del sistema solare
 Bauci – città del Regno di Evandia descritta nel romanzo di Italo Calvino "Le città invisibili"